Fiskdamm kan syfta på: 
 Fiskdamm – en lek

Fiskdamm (Fiskdammen) kan också syfta på ett antal "insjöar", i huvudsak dammar, i Sverige:

Fiskdamm (Färingtofta socken, Skåne, 621983-135130), sjö i Klippans kommun,  (33,4 ha)
Fiskdamm (Färingtofta socken, Skåne, 621989-135198), sjö i Klippans kommun,  (9,09 ha)
Fiskdamm (Färingtofta socken, Skåne, 622072-135216), sjö i Klippans kommun, 
Fiskdamm (Höörs socken, Skåne), sjö i Höörs kommun,  (5,89 ha)
Fiskdamm (Konga socken, Skåne), sjö i Svalövs kommun,  (5,15 ha)
Fiskdamm (Riseberga socken, Skåne), sjö i Klippans kommun, 
Fiskdamm (Örkelljunga socken, Skåne), sjö i Örkelljunga kommun, 
Fiskdammar, en sjö i Ängelholms kommun, 
Fiskdamm (Våxtorps socken, Halland, 625097-134229), sjö i Laholms kommun, 
Fiskdamm (Våxtorps socken, Halland, 625109-134211), sjö i Laholms kommun, 
Fiskdamm (Våxtorps socken, Halland, 625256-134402), sjö i Laholms kommun, 
Fiskdamm (Våxtorps socken, Halland, 625267-134422), sjö i Laholms kommun, 
Fiskdamm (Våxtorps socken, Halland, 625299-134396), sjö i Laholms kommun, 
Fiskdammen, Halland, sjö i Hylte kommun, 
Fiskdammen, Småland, en sjö i Uppvidinge kommun, 
Fiskdammen, Västergötland,  sjö i Laxå kommun,  (0,4 ha)
Fiskdammen, Södermanland,  sjö i Nyköpings kommun,  (19,4 ha)
Fiskdammarna, sjö i Leksands kommun, 
Fiskdamm, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Fiskdammen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Fiskdammen, Medelpad,  sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn